Čvorović ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Čvorović (* 1985), serbisch-bulgarischer Fußballtorhüter
 Slavoljub Čvorović (1934–2011), jugoslawisch-serbischer Maler und Hochschullehrer